

Населені пункти та їхні частини

 Ґарби — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Ґарби — село в гміні Сважендз Познанського повіту Великопольського воєводства
 Ґарби — частина села Воля-Кроґулецька в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґарби — частина села Мшальниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґарби — частина села Ясенна в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґарби — частина села Рожнув у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ґарби — частина села Коровники (Крувники) в гміні Перемишль Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґарби — частина села Лівча (Лувча) в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки